Gradinarow ist der Familienname folgender Personen:

 Dontscho Gradinarow (1945–2012), bulgarischer Dichter und Übersetzer
 Miroslaw Gradinarow (* 1985), bulgarischer Volleyballspieler